Mühr ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Mühr (1903–1981), Journalist und Theaterkritiker
 Egon Mühr (1933–2008), deutscher Oberkreisdirektor und Politiker
 Manfred Mühr (* 1967), österreichischer Eishockeyspieler